Boris Nevednichy (1939-), joueur d'échecs ;
 Vladislav Nevednichy (1969-), joueur d'échecs roumain.